National Soccer League 1979 var den tredje säsongen av Australiens högstaliga i fotboll. De fyra bästa lagen kvalificerade sig för en enkelserie vilken i teorin skulle utse en nationell mästare, men på grund av en intressant kompromiss mellan australiensk tradition med en "grand final" och fotbollens tradition att kröna laget som vann serien; de två bästa lagen från den efterföljande enkelserien kvalificerade sig för finalen som dock inte utsåg en mästare, mästerskapstiteln gick till vinnaren av grundserien.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Playoff

Final

Anmärkningslista

Källor 
 ozfootball.net

1979 i Australien
1979
Fotbollssäsongen 1979